Герман Августович Хе́льквист () — советский геолог и географ. Член-корреспондент АН СССР (1958). Лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился  года на нефтяном промысле Балаханы, Бакинская губерния, Российская империя.

В 1919 году начал работать Томске коллектором Геолкома.

В 1923 году окончил горное отделение Томского технологического института.

Работал на предприятиях, связанных с нефтедобычей, в Азербайджане, геолог, помощник директора геолого-разведочного бюро (Баку, 1924—1932), главный геолог Прикуринского района (Азнефть) (1932—1936), главный геолог треста «Майнефть» (Нефтегорск, 1936—1939).

В 1927—1930 годах преподавал в АзПИ. В 1930—1931 годах был в командировке в США.

С 1939 года работал в центральных органах, главный геолог Главнефтедобычи, Главгеологии (1939—1941), начальник геологического отдела, старший референт наркома, главный геолог (1941—1949), старший консультант министра (1949—1950) НКНП СССР (Москва). Член КПСС с 1946 года.

С 1950 по 1957 год работал во Всесоюзном нефтегазовом научно-исследовательском институте, зав. лабораторией разведки нефтяных и газовых месторождений. Доктор геолого-минералогических наук (1955), профессор (1956). 

В 1957 году возглавил Институт морской геологии и геофизики ДВО АН СССР (Южно-Сахалинск). 

1958—1963 — член Президиума Сибирского отделения АН СССР, одновременно возглавлял Сахалинский комплексный научно-исследовательский институт АН СССР (предшественник — В. И. Горемыкин). В 1959 году избран депутатом Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся.

С 1963 года работал в Москве — старший научный сотрудник Всесоюзного нефтегазового НИИ.

В 1967 году вышел на пенсию.

Скончался 21 октября 1968 года. Похоронен на Введенском кладбище (4 уч.).

Награды и премии 
 1942 — Орден Трудового Красного Знамени
 1944 — Первая премия имени И. М. Губкина ВНИТО нефтяников за работу «Зональные залежи нефти и методика их разведки»
 1945 — Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1948 — Орден Ленина
 1948 — Сталинская премия II степени, «За коренные усовершенствования методов поисков нефти, приведшие к открытию новых месторождений»
 1952 — Орден Ленина

Семья 
 Жена — Анна Александровна (род. 1898).
 Дети — Виктор (род. 1930) и Герман (род. 1934).

Адреса 
 В Москве проживал на улице Горького, дом 17.

Примечания

Ссылки 
 
 Хельквист Г. А., Новосибирск.
 Персональная страница на сайте Фотоархив СО РАН.
 Библиография в Информационной системе «История геологии и горного дела».

Похороненные на Введенском кладбище
Учёные Сахалинской области
Депутаты Сахалинского областного совета